Natrix är ett släkte av ormar som beskrevs av Laurenti 1768. Natrix ingår i familjen snokar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Snokar
Natrix